Taborkerk (Leipzig), een protestants kerkgebouw in de Duitse stad Leipzig
Taborkerk (Purmerend), een kerkgebouw in het Noord-Hollandse Purmerend
Taborkerk (Ede), een kerkgebouw in het Gelderse Ede
Taborkerk (Wierden), een kerkgebouw in het Overijsselse Wierden
Taborkerk (Zoetermeer), een voormalig kerkgebouw in het Zoetermeer

zie ook
Thaborkerk